Candín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Candín (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Candín (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar